Евразийский экономический союз (сокр. ЕАЭС, , , , ) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. 
В соответствии со ст. 7 Договора Союз имеет право осуществлять в пределах своей компетенции международную деятельность, направленную на решение задач, стоящих перед ЕАЭС. .

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

Предшественником ЕАЭС является Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее в 2001—2014 годах и упразднённое в связи с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
31 декабря 2014 года ЕврАзЭС прекратил свою деятельность, поскольку на смену ему с 1 января 2015 года пришел Евразийский экономический союз. На последнем заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 10 октября 2014 года президент России Владимир Путин заявил: «Ничто из богатого наследия ЕврАзЭС не должно быть утеряно. Продолжится реализация соглашений и других документов, заключенных в рамках сообщества. Опыт работы и наследие Евразийского экономического сообщества должны быть учтены в работе Евразийского экономического союза.» .
Аббревиатура ЕАЭС, обозначающая существующий с 2015 года союз, принята во всех официальных международных документах.
В ходе саммита Россия — АСЕАН в 2016 году в Сочи Путин выдвинул предложение о сопряжении ЕАЭС, АСЕАН и ШОС («интеграции интеграций»). По мнению экспертов, возможно присоединение России или ЕАЭС к Всестороннему региональному экономическому партнёрству. На Петербургском международном экономическом форуме-2016 в июне 2016 года Путин предложил создать большое партнёрство в Евразии, в которое могли бы войти ЕАЭС, Китай, Индия, Пакистан, Иран и другие государства континента, а также анонсировал начало переговоров по созданию партнёрства между ЕАЭС и КНР. На том же мероприятии президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал создать форум ЕАЭС — ЕС. Таким образом, ЕАЭС позиционирует себя как ядро континентальной интеграции.

Ежегодно 29 мая отмечается День Евразийского экономического союза. Это решение было принято лидерами стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в мае 2022 года в Бишкеке. Инициатором данного события выступил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Выбор даты связан с подписанием Договора о ЕАЭС в 2014 году в столице Республики Казахстан.

Состав

Государства — члены ЕАЭС 
 Республика Армения (со 2 января 2015 года)
  (с 1 января 2015 года)
 Республика Казахстан (с 1 января 2015 года)
 Кыргызская Республика (с 12 августа 2015 года)
 Российская Федерация (с 1 января 2015 года)

К началу 2023 года количество государств-членов увеличилось по сравнению с количеством стран, первоначально подписавших договор, лишь на одно государство. Ряд стран присоединился к деятельности ЕАЭС в качестве наблюдателей. О перспективах дальнейшего расширения см.  Расширение Евразийского экономического союза.

Государства — наблюдатели ЕАЭС 
 Республика Молдова (с 14 мая 2018 года)
 Республика Узбекистан(с 11 декабря 2020)
 Республика Куба(с 11 декабря 2020)

Соглашения ЕАЭС о свободной торговле
  — соглашение подписано 29 мая 2015 года. После завершения необходимых процедур 5 октября 2016 года соглашение вступило в силу.
  — соглашение подписано 1 октября 2019 года.
  — соглашение подписано 25 октября 2019 года.
  — временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами – членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны (далее – Временное соглашение), было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу 27 октября 2019 года.

На стадии переговоров 
  — заявка подана 27 мая 2016 года. Первый раунд переговоров состоялся в январе 2019 года. К настоящему моменту проведено четыре раунда переговоров. 
  — решение о начале переговоров по заключению соглашения о свободной торговле принято Высшим Евразийским экономическим советом 27 мая 2022 года.
  — в настоящее время на основании Решения Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года № 16 ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле. К настоящему моменту проведено пять раундов переговоров.
  — на основании Решения ВЕЭС от 16 октября 2015 года № 29 были начаты переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Израилем. На настоящий момент проведено шесть раундов переговоров.

Выразили интерес 
  — начала стадию переговоров о зоне свободной торговли и вступлении с осени 2016 года. На настоящий момент проведено два заседания СИГ. Как ожидается, СИГ завершит свою работу в 2022 году .
  — в соответствии с Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 апреля 2022 года №15 сформирована и ведет свою работу Совместная исследовательская группа по изучению целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны (СИГ).

Заключение непреференциальных соглашений 
25 октября 2019 года вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем (подписано 17 мая 2018 года).
В ноябре 2020 года вступило в силу Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР от 6 июня 2019 года.

Диалоговое партнерство

Согласно Порядку осуществления Евразийским экономическим союзом международного сотрудничества Евразийская экономическая комиссия наделена правом взаимодействовать с другими странами и интеграциями от лица Союза. В рамках международного сотрудничества Комиссия вправе подписывать с третьими государствами, международными организациями и международными интеграционными объединениями документы, не являющиеся международными договорами. .
В целях формирования благоприятных условий развития взаимодействия с ЕАЭС и в качестве первого шага институционализации сотрудничества в ЕЭК сложилась практика заключения меморандумов о сотрудничестве и взаимодействии. По сути, создается площадка для всестороннего содействия развитию торгово-экономического сотрудничества, выявлению и устранению барьеров в торговле. .

По линии Комиссии подписано:

− 27 меморандумов/деклараций о сотрудничестве/взаимопонимании 
с правительствами или отраслевыми органами третьих стран (Аргентина , Бангладеш , Венгрия , Греция , Иордания, Индонезия, Камбоджа , Китай , Куба,  Монголия, Марокко , Молдавия,  Объединенные Арабские Эмираты , Перу , Республика Корея , Сингапур, Таиланд, Узбекистан , Фарерские острова, Чили и Эквадор;

− 13 меморандумов/деклараций с межгосударственными и региональными интеграционными объединениями (Андское сообщество, Африканский союз, АСЕАН,  Комиссия по конкуренции Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), Латиноамериканская экономическая система (ЛАЭС), МЕРКОСУР, СНГ , Секретариат по экономической интеграции в Центральной Америке (СИЕКА), Тихоокеанский альянс и ШОС;

− 44 меморандума с международными организациями (в том числе со структурами ООН: ЮНКТАД, ЕЭК ООН, ЭКЛАК , ФАО, ВОИС и др., а также ВтамО, ЕАБР , Мировой энергетический совет, Международный торговый центр, Европейская организация публичного права, Международный совет по зерну  и др.).

17 мая 2018 года было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны. Соглашение вступило в силу 25 октября 2019 года.

21 декабря 2021 года в формате видеоконференцсвязи было проведено второе заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения под председательством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева и заместителя министра коммерции Китая Ван Шоувэня.

16 февраля 2023 года было проведено третье заседание Совместной комиссии под председательством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева и заместителя министра коммерции КНР Ли Фэя. Как и предыдущее – данное заседание прошло в формате видеоконференцсвязи. Участники обсудили вопросы таможенного сотрудничества, взаимодействия в области конкуренции и мер защиты рынка.

Важным результатом встречи стало утверждение дорожной карты по развитию торгово-экономического взаимодействия между ЕАЭС, с одной стороны, и Китаем, c другой стороны, включающей мероприятия в области цифровизации железнодорожного транспорта, обмен информацией по вопросам стратегического планирования и совместные научные исследования перспектив развития сотрудничества.

Особое внимание было уделено реализации отраслевой повестки. В частности, согласовано проведение в 2023 году совместных мероприятий по изучению перспектив сотрудничества в области государственных закупок, промышленности и финансов, а также ветеринарного и фитосанитарного сотрудничества.

Перспективы расширения 

«ЕАЭС является открытым для присоединения других государств. К примеру, Турция и другие страны могли бы в будущем стать ассоциативными членами данного объединения. Вместе с тем этот вопрос является прерогативой всех государств-членов Евразийского экономического союза», – отметил казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев в рамках IV саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Бодрум, 2014 год) .
Сирия заинтересована во вступлении в Евразийский экономический союз. Эту информацию подтвердил сирийский премьер Ваиль аль-Хальки. «Ведутся переговоры с российской стороной о присоединении к Евразийскому союзу и свободной таможенной зоне», − сказал Ваиль аль-Хальки в интервью РИА Новости. − Мы видим в этом пользу и укрепление отношений с дружественными нам государствами, что позволит облегчить экономические и торговые взаимодействия с ними».

С 2015 года в Таджикистане идет процесс рассмотрения целесообразности вступления в ЕАЭС.

11 февраля 2023 года посол России в Джакарте Людмила Воробьева сообщила, что начались переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС.

История развития

Этап I: 1995 – 1999 гг. – формирование интеграционного ядра (Россия, Беларусь, Казахстан)
В ходе первого официального визита в Россию 29 марта 1994 года в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова президент Казахстана Н. А. Назарбаев впервые выступил с идеей формирования Евразийского Союза на основе единого экономического пространства и совместной оборонной политики.

Назрела необходимость в переходе на качественно новый уровень взаимоотношений наших стран на основе нового межгосударственного объединения, сформированного на принципах добровольности и равноправия. Таким объединением мог бы стать Евразийский Союз. Он должен строиться на иных, чем СНГ, принципах, ибо основу нового объединения должны составить наднациональные органы, призванные решать две ключевых задачи: формирование единого экономического пространства и обеспечение совместной оборонной политики.

В 1995 году Россия и Беларусь заключают Соглашение о создании Таможенного Союза. 20 января к Соглашению присоединяется Казахстан. Сформирована «тройка» стран (Беларусь, Казахстан и Россия) .
	
29 марта 1996 г. Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан подписали Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях, , подтвердив свои намерения продолжать интеграцию. 

26 февраля 1999 года в г. Москве президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Однако, уже через полтора года формат региональной интеграции был пересмотрен.

Этап II: 2000 – 2010 – образование ЕврАзЭС и формирование Таможенного союза 

10 октября 2000 года Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан подписывают Договор об учреждении учреждено Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), важнейшей целью которого декларировалось формирование государствами-участниками полноценного Таможенного союза и Единого экономического пространства. 30 мая 2000 года Договор вступает в силу. С этого момента созданный ранее Таможенный союз перестает существовать, но его положения и принципы наследуются ЕврАзЭС.

В сентябре 2003 года президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины подписали Соглашение о Едином экономическом пространстве и Концепцию формирования Единого экономического пространства (ЕЭП), которые предполагало создание реально действующего пространства «четырех свобод» — свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, т. е. фактически общего рынка. Однако после «оранжевой революции» 2004 года Украина отказалась от участия в Едином экономическом пространстве.

Важным достоинством ЕЭП стал достаточно четкий организационный алгоритм (дорожная карта) переговорного процесса. В результате уже к середине июня 2005 года позиции трех стран — России, Казахстана и Беларуси — были практически согласованы, и был подготовлен первый пакет из 29 соглашений, образующих базу для завершения формирования режима свободной торговли и создания Таможенного союза. 

В результате 6 октября 2007 года Межгосударственный совет ЕврАзЭС на уровне глав государств утвердил Решение № 346 «О формировании правовой базы Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества», а президенты России, Беларуси и Казахстана подписали пакет соглашений, направленных на формирование Таможенного союза (ТС) трёх стран. Подписание указанных документов можно считать отправной точкой формирования Евразийского экономического союза.

Проект Евразийского союза с самого начала предполагал реализацию линейной модели интеграции, т. е. последовательное построение Таможенного союза, Единого экономического пространства (общего рынка) и экономического союза.

В 2009 году были последовательно утверждены этапы и сроки формирования единой таможенной территории, план подготовки Таможенного кодекса ТС и план действий по формированию Единого экономического пространства. В результате соответствии с четким следованием намеченному графику 1 января 2010 года вступил в действие Единый таможенный тариф (ЕТТ) Таможенного союза, а в начале июля 2010 года — Таможенный кодекс ТС. 

С 1 июля 2011 года был осуществлен перенос таможенного контроля на внешнюю границу Союза.

Этап III: 2011 – 2014 – создание Евразийской экономической комиссии и формирование Единого экономического пространства 

18 ноября 2011 года страны подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции, в которой они констатировали успешное функционирование Таможенного союза, заявили о переходе с 1 января 2012 года к следующему этапу интеграции — Единому экономическому пространству. Была поставлена новая интеграционная цель — к 1 января 2015 года завершить кодификацию международных договоров, составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, и на этой основе создать Евразийский экономический союз. 

1 января 2012 года Россия, Беларусь и Казахстан перешли к формированию Единого экономического пространства (ЕЭП) трех стран. Комиссия Таможенного союза с 1 января 2012 года была преобразована в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
15 февраля 2012 года вступил в силу первый технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

Этап IV: 2014 (15) по н.в. –  функционирование ЕАЭС
29 мая 2014 года в Астане (Казахстан) президенты России, Беларуси и Казахстана подписали договор о создании Евразийского экономического союза. С 1 января 2015 г. Договор вступил в силу, ЕврАзЭС был упразднен, а Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стал правопреемником Таможенного союза и Единого экономического пространства трех стран. 

2 января 2015 года в ЕАЭС официально вступила Армения. 

В августе 2015 года завершилась процедура вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз.

В 2015 году начал функционировать сайт ЕАЭС. В настоящее время сайт доступен на национальных языках всех государств-членов Союза — армянском, белорусском, казахском, русском и кыргызском. 

Летом 2017 года Республика Молдова получает статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

В 2018 году вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, отменив тем самым предыдущий Таможенный кодекс. Подписано временное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном.

В 2019 году подписаны Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром, Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией. В октябре вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем.
В декабря 2020 года Узбекистан и Куба официально стали странами-наблюдателями в ЕАЭС. 

Утверждены Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Документ декларирует «широкое вовлечение граждан, общественных объединений и бизнес-сообществ государств-членов в процессы функционирования Союза и их участие в определении дальнейших направлений развития евразийской интеграции» 
(п. 9.5). Это де-факто предполагает выдачу ЕЭК мандата на работу в общественной сфере.

В рамках Стратегии ЕАЭС призван стать «одним из центров Большого евразийского партнерства» путем сопряжения с инициативой «Один пояс-один путь» (ОПОП), ШОС, АСЕАН (п.11.8.1.). Заявлено участие представителей исполнительных органов СНГ в работе ЕАЭС (п.11.5.1) – по сути, это шаг к слиянию двух структур. Стратегия предусматривает создание «механизма обеспечения обязательного исполнения решений Суда Союза» (п.9.2.2.). Акцентируется «обеспечение прослеживаемости товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза и перемещаемых между государствами-членами» (п.5.1.1).

В 2021 году утвержден план мероприятий по реализации основных направлений транспортной политики на 2021 − 2023 годы . Начала работу унифицированная система поиска «Работа без границ», запущена программа «Путешествуй без COVID-19». Подписаны: Программа сотрудничества с Андским сообществом в сфере конкуренции, Меморандум и План совместных мероприятий с Правительством Республики Узбекистан, также меморандумы о взаимопонимании с ШОС, Исламской организацией по продовольственной безопасности, ВОЗ и Секретариатом по экономической интеграции в Центральной Америке.

С 1 января 2022 года вступило в силу седьмое издание Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, которое является международной основой единой ТН ВЭД ЕАЭС. В июле 2022 г. вступило в силу Соглашение ЕАЭС об обмене информацией по отмыванию денег и финансированию терроризма . Цель соглашения – повысить эффективность совместных усилий стран ЕАЭС по борьбе с указанными нарушениями. Соответственно, таможенные органы стран Союза будут обмениваться данными о таможенных декларациях прибывающих граждан и грузов.

С 1 января 2023 года Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

В своем обращении к главам государств ‒ членов Евразийского экономического союза Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что одним из приоритетов для ЕАЭС должно стать развитие технологического потенциала и подлинной независимости в этой области. «Очевидно, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран – членов ЕврАзЭС, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области. Предлагаем объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики, такие как автомобильная и химическая промышленность, транспортное машиностроение, микроэлектроника, авиастроение, судостроение, фармацевтика, цифровые экосистемы, альтернативная энергетика, сельскохозяйственное машиностроение, биотехнологии и семеноводство», - приводятся на сайте Кремля слова главы российского государства.

Помимо этого, в обращении В.В.Путин подчеркивает, что ЕАЭС способно «сыграть роль одного из ключевых центров формирования Большого Евразийского партнёрства», завершив работу по реализации договоров о свободной торговле с Египтом, Ираном и Индией, «а также активизировав новые переговорные треки, в том числе с Индонезией и Объединёнными Арабскими Эмиратами».

27 января в штаб-квартире Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоялась рабочая встреча министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) Сергея Глазьева и Генерального секретаря АСЕАН Као Кимхорна, в ходе которой обсуждались перспективы развития взаимодействия в рамках Меморандума о взаимопонимании в области экономического сотрудничества.

Участники встречи обсудили планы сотрудничества на текущий год, включая проведение совместного семинара «Цифровая трансформация в ЕАЭС и АСЕАН», участие в мероприятиях в рамках форумов на территории стран ЕАЭС, в том числе с привлечением деловых кругов ЕАЭС и АСЕАН, а также на площадках других международных организаций.

Евразийский межправительственный совет на заседании 2-3 февраля 2023 года в Алматы утвердил правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Это первая часть из пакета правил, необходимых для запуска общего электроэнергетического рынка, которые предстоит принять главам правительств ЕАЭС.

Правила обеспечивают недискриминационный доступ к транзиту электроэнергии при торговле ею на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС, а также необходимые условия для надежного функционирования национальных рынков электроэнергии.

Документ вступит в силу 1 января 2025 года одновременно с правилами взаимной торговли электроэнергией, правилами определения и распределения пропускной способности межгосударственных ЛЭП и правилами информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке. С введением в действие этих актов начнет функционировать общий рынок электроэнергии ЕАЭС.

География 
Евразийский экономический союз расположен на восточной оконечности Европы, ограничен Арктикой на севере, Тихим океаном на востоке и Восточной Азией, Ближним Востоком и частью Центральной Азии на юге. Союз лежит между 39° и 82° северной широты и 19° восточной долготы и 169° — западной. Союз простирается на большей части Северной Евразии; его государства-члены занимают площадь более 20 млн км².

Восточноевропейская равнина охватывает Белоруссию и большую часть европейской части России. Равнина в основном свободна от гор и состоит из нескольких плато. Самые северные регионы России — тундра. Русская тундра расположена на побережье с Арктикой и известна своей полярной ночью в зимнее время года. Тайга достигает южных границ России в Сибири и составляет 60 % территории страны. На Урале и в Северном Казахстане климат преимущественно умеренный. Юго-Запад России и Казахстана — в основном степи. Казахская степь занимает треть территории Казахстана и является крупнейшим в мире сухостепным регионом. Армения преимущественно горная, климат континентальный. Страна, не имеющая выхода к морю и прямой границы с другими государствами-членами, расположена в юго-западной части Азии, занимая северо-восточную часть Армянского нагорья, и находится между Кавказом и Ближним Востоком.

В Евразийском экономическом союзе встречается большое количество озёр и рек. К основным озёрам относятся Ладога и Онего, два из крупнейших озёр в Европе. Самым крупным и заметным из пресноводных водоёмов союза является озеро Байкал — самое глубокое, чистое, древнее и ёмкое пресноводное озеро в мире. Только озеро Байкал содержит более одной пятой мировых запасов пресной поверхностной воды. По объёму возобновляемых водных ресурсов Россия уступает только Бразилии. Из многочисленных рек Союза Волга является самой известной не только потому, что она самая длинная в Европе, но и из-за её важнейшей роли в истории. В Сибири Обь, Енисей, Лена и Амур являются одними из самых длинных рек в мире.

Самая высокая вершина Евразийского экономического союза — пик Победы в горах Тянь-Шаня, Киргизия, на высоте 7439 м над уровнем моря. Самой низкой точкой в Евразийском экономическом союзе является впадина Карагие в Казахстане. Каспийский берег Казахстана включает в себя одни из самых низких низменностей на Земле. По оценкам Организации Объединённых Наций за 2018 год, леса покрывают 36 % территории Белоруссии. В стране насчитывается 11 000 озёр и множество водных потоков. Россия известна своими богатыми минерально — энергетическими ресурсами, крупнейшими запасами в мире, что делает её крупнейшим в мире производителем нефти и природного газа.

По оценкам, население Евразийского экономического союза, составляющее 184 миллионов человек, в основном урбанизировано, при этом более 70 % населения России и Белоруссии проживает в городах. В Армении более 64 % населения проживает в городах. Городское население Казахстана составляет 54 % от общей численности населения страны.

Население 

Данные на 1 января соответствующего года

Право ЕАЭС
Право ЕАЭС включает:

Учредительный договор ЕАЭС 
Основным правовым документом ЕАЭС является Договор о Евразийском экономическом союзе (далее — Договор о ЕАЭС, Договор). Его объем — 680 страниц, из которых сам Договор занимает 100 страниц, остальное — 33 страницы, приложения к нему – 18 страниц. Договор был подписан 29 мая 2014 года президентами Беларуси, Казахстана и России. Он вступил в силу 1 января 2015 года. С 2 января к Договору присоединилась Армения, а в мае того же года — Кыргызстан. Президент Казахстана Н. А. Назарбаев во время церемонии подписания Договора о ЕАЭС в 2014 году предложил считать 29 мая памятной датой — Днем евразийской интеграции.

Часть первая является вводной и включает четыре раздела. В разделе I содержатся общие положения об учреждении ЕАЭС, его правосубъектности. В разделе II фиксируются основные принципы функционирования, цели и компетенции Союза. Этим же разделом Договора регламентируются правовая база ЕАЭС и его международная деятельность. Разделом III определяются порядок работы и полномочия органов ЕАЭС, к которым относятся Высший Евразийский экономический совет, Евразийский межправительственный совет, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Суд Евразийского экономического союза. Раздел IV определяет порядок формирования бюджета Союза и финансирования деятельности органов ЕАЭС, осуществления внешнего аудита и ревизии (контроля) финансово-хозяйственной деятельности органов Союза.

Часть вторая Договора о ЕАЭС (разделы V–XII) посвящена вопросам функционирования Таможенного союза. Раздел V регламентирует информационное взаимодействие во всех сферах с использованием интегрированной информационной системы Союза и формирование официальной статистической информации ЕАЭС. Раздел VI посвящен функционированию Таможенного союза. Разделом VII Договора регламентируется формирование общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий. Раздел VIII предусматривает единое таможенное регулирование. Раздел IX Договора посвящен внешнеторговой политике ЕАЭС. Раздел X Договора посвящен техническому регулированию. Согласованная политика в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер регламентирована разделом XI. Согласованная политика в сфере защиты прав потребителей, гарантирующая их соблюдение применительно ко всем лицам, проживающим на территории ЕАЭС, регламентируется разделом XII.

Часть третья Договора о ЕАЭС регламентирует функционирование Единого экономического пространства в рамках Союза и охватывает широчайший спектр согласованной политики государств-членов в различных сферах. Разделом XIII регулируется согласованная макроэкономическая политика в рамках Союза. Согласованная валютная политика зафиксирована в разделе XIV. Раздел XV сосредоточен на обеспечении свободы (в том числе поэтапном упрощении избыточного внутреннего регулирования) торговли услугами, предпринимательской деятельности, учреждения юридических лиц и инвестиционной деятельности на всей территории Союза. Согласованное регулирование финансовых рынков предусмотрено разделом XVI Договора. Единые принципы взаимодействия в сфере налогообложения, предполагающие, в частности, взимание налогов, сборов и платежей на ввозимые из соседних государств-членов − раздел XVII. Общие принципы и правила конкуренции на трансграничных товарных рынках стран ЕАЭС регулирует раздел XVIII. Деятельность естественных монополий регламентируется разделом XIX Договора о ЕАЭС. Реализация скоординированной энергетической политики и формирование общих рынков энергетических ресурсов государств-членов Союза регулируются разделом XX. Раздел XXI Договора регламентирует скоординированную или согласованную транспортную политику. Цели, принципы и порядок внутрисоюзного регулирования в сфере государственных (муниципальных) закупок определяются разделом XXII Договора. В рамках Союза регулируется сотрудничество государств-членов в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с нормами международного права (раздел XXIII). Промышленная политика – это раздел XXIV Договора. Агропромышленная политика регламентируется разделом XXV. Сотрудничеству государств-членов Союза по согласованию политики в сфере регулирования трудовой миграции посвящен раздел XXVI.
Четвертая часть Договора о ЕАЭС содержит переходные и заключительные положения .

Принципы и цели ЕАЭС 
ЕАЭС осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, на основе следующих принципов:
Государства-члены создают благоприятные условия для выполнения Союзом его функций и воздерживаются от мер, способных поставить под угрозу достижение целей Союза.

Основными целями ЕАЭС являются:

Компетенции ЕАЭС 

Компетенции ЕАЭС

Органы управления 

Органы управления ЕАЭС функционируют на основе равной представленности государств-членов.

Высший Евразийский экономический совет 
Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) является высшим органом ЕАЭС и состоит из глав (президентов) государств-членов. ВЕЭС отвечает за рассмотрение принципиальных вопросов деятельности Союза, определение его стратегии, направлений и перспектив развития интеграции. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности ЕАЭС по инициативе любого из государств-членов или Председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания. Повестку заседаний ВЕЭС формирует ЕЭК на основе предложений государств — членов Союза. Договором ЕАЭС предусмотрена ежегодная ротация председательства государств-членов в Высшем и Межправительственном советах и Совете ЕЭК в порядке русского алфавита по официальному наименованию государств на русском языке. Решения и распоряжения Высшего совета принимаются на основе консенсуса.

Евразийский межправительственный совет 
Евразийский межправительственный совет в лице глав правительств (премьер-министров) государств-членов осуществляет работу по десяти полномочиям. Среди них следует выделить: обеспечение контроля за исполнением Договора о ЕАЭС и решений ВЕЭС; рассмотрение вопросов по инициативе Совета ЕЭК, по которым не было достигнуто консенсуса при принятии решения на уровне Совета Комиссии; одобрение проектов бюджета Союза, а также рассмотрение предложений государств-членов по отмене или изменению решений, принятых Комиссией, которые при необходимости передаются на рассмотрение Высшего совета. Межправительственный совет правомочен принимать решения о приостановлении действия решений Коллегии и Совета ЕЭК. Заседания Межправительственного совета проводятся не реже двух раз в год. При необходимости могут созываться и его внеочередные заседания по инициативе государств — членов Союза или Председателя Межправительственного совета. Повестка дня формируется ЕЭК на основе предложений государств — членов ЕАЭС. Решения принимаются консенсусом.

Евразийская экономическая комиссия 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — наднациональный институт, который является основным регулирующим органом Союза. Полномочия ЕЭК охватывают многие направления: регулирование внешней торговли, техническое, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, регулирование санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, защита интеллектуальной собственности и прав потребителей, отраслевое регулирование в производстве лекарств и медицинских изделий, энергетике, транспортной сфере, а также регулирование союзного рынка труда, финансовых и иных услуг, государственных (муниципальных) закупок и ряд других.

Основные задачи ЕЭК — обеспечение условий для функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции. Среди ключевых принципов деятельности Комиссии — экономическая обоснованность принимаемых решений, обеспечение взаимной выгоды и учет национальных интересов государств Союза.

Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет Совет ЕЭК, в который входит по одному заместителю главы правительства от каждого государства-члена. Совет ЕЭК опирается в своей работе на Коллегию Комиссии, которая является исполнительным органом ЕЭК. Коллегия формируется из представителей государств — членов Союза по принципу равного представительства сторон. Срок полномочий Коллегии ЕЭК 4 года. 
С 1 января 2016 г. в состав Коллегии ЕЭК входят 10 министров (по два от каждой страны-члена). С 1 января 2020 г. Председателем Коллегии ЕЭК является Михаил Мясникович (Республика Беларусь).

В структуре ЕЭК функционируют 25 департаментов. Параллельно при Коллегии ЕЭК действуют 20 консультативных комитетов по ключевым направлениям интеграции для выработки предложений для Коллегии ЕЭК и проведения консультаций с органами государственной власти государств — членов Союза.

Все решения ЕЭК принимаются на коллегиальной основе. При этом Совет Комиссии принимает решения консенсусом, а Коллегия Комиссии — квалифицированным большинством (2/3 голосов от общего числа членов Коллегии), за исключением решений по перечню чувствительных вопросов, определяемому Высшим советом, которые Коллегия принимает консенсусом.
Основные задачи ЕЭК: обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС и выработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза. Комиссия реализует полномочия в таких сферах, как:
На практике важнейшей функцией ЕЭК выступает обеспечение функционирования таможенного союза (таможенно-тарифное и нетарифное регулирование). В частности, ЕЭК осуществляет ведение единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и Единого таможенного тарифа ЕАЭС; устанавливает ставки импортных таможенных пошлин; определяет случаи, порядок и условия предоставления тарифных льгот; определяет условия и порядок применения единой системы тарифных преференций ЕАЭС; устанавливает тарифные квоты и распределяет их между государствами–членами ЕАЭС.

ЕЭК находится в г. Москве (Россия).

Суд Евразийского экономического союза 
Суд ЕАЭС − постоянно действующий судебный орган. Цель деятельности Суда − обеспечение единообразного применения правовой базы ЕАЭС государствами-членами и органами Союза. В состав Суда входят по два представителя (судьи) от каждого государства-члена, срок полномочий которых составляет 9 лет. Судьи назначаются Высшим Евразийским экономическим советом. Руководство деятельностью Суда осуществляет председатель Суда, который избирается из состава Суда судьями Суда и утверждается Высшим Евразийским экономическим советом. К компетенции Суда относятся споры, возникающие по вопросам реализации Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений его органов. Суд ЕАЭС может рассматривать споры как по заявлению страны-члена, так и по заявлению хозяйствующего субъекта. 

Страна–член Союза может обратиться в Суд по следующим вопросам:
Хозяйствующие субъекты могут обратиться в Суд по вопросу о соответствии решений ЕЭК, непосредственно затрагивающих их экономические интересы, Договору о ЕАЭС и другим международным договорам в рамках Союза. Суд также разъясняет положения Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений органов Союза по заявлению государства-члена или органа ЕАЭС .

Суд ЕАЭС расположен в г. Минск (Беларусь).

Председательство 
Председательство в ЕАЭС осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления. В 2015 году председательство было предложено Белоруссии[38]. В 2023 году Россия председательствует в объединении.

Бюджет ЕАЭС 
Бюджет Союза ежегодно формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов, определяемых решением Высшего Евразийского экономического совета. Долевые взносы в соответствии с решением Евразийского экономического совета от 10 октября 2014 г. № 79 (с учетом изменений и дополнений) составляют от объема бюджета: 
Средства из бюджета ЕАЭС направляются на финансирование деятельности органов ЕАЭС. Бюджет ЕАЭС на 2022 год был утверждён в объеме 7852,9 млн российских рублей .

Экономическая интеграция в ЕАЭС

Таможенный союз 
Таможенный союз (ТС) заработал в два этапа. 1 января 2010 г. вступил в силу единый таможенный тариф (ЕТТ) Беларуси, России и Казахстана, а с 1 июля года весь таможенный контроль был вынесен на внешний контур ТС. ЕТТ – это свод таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на таможенную территорию ЕАЭС в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). По договоренности стран-участниц часть тарифных линий может не входить в ЕТТ. Таможенные пошлины распределяются по национальным бюджетам в соответствии с утвержденными долями, основанными на соотношении объемов импорта стран-участниц из дальнего зарубежья за ряд лет, предшествовавших созданию ТС .

Распределение ввозных таможенных пошлин, % 
	2015–2019 годы, с 2020 г. по н.в.

Важным достижением функционирования ТС стало согласование и принятие Таможенного кодекса (ТС) ЕАЭС с 1 января 2018 года. В ТС кодифицирован и упрощен большой объем нормативных актов, а также упрощены процедуры таможенных  действий («одно окно», электронные методы декларирования и т.п.). 
Кодекс устанавливает единые для государств-членов ЕАЭС правила перемещения товаров через таможенную границу Союза, единый порядок совершения таможенных операций и таможенных процедур, уплаты таможенных платежей и проведения таможенного контроля.
Единый таможенный тариф первоначально был принят решением Комиссии таможенного союза в 2009 году и действовал для Белоруссии, Казахстана и России. С 1 января 2015 года применяется в рамках ЕАЭС на основе решений Совета Евразийской экономической комиссии.
14 сентября 2021 года Совет ЕЭК утвердил новую редакцию единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. Документ вступил в силу с 1 января 2022 года (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 года № 80) . Необходимость в издании новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС обусловлена вступлением в силу с будущего года седьмого издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, которая является международной основой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Решениями Совета ЕЭК (№ 49 от 13 июля 2018 года и № 60 от 14 июня 2018 года) приняты правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, и правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран. Для товаров из развивающихся и наименее развитых стран Договор о ЕАЭС предусматривает преференциальные ввозные пошлины в размере, соответственно, 75% и 0% от ставок Единого таможенного тарифа; перечень товаров, в отношении которых применяются тарифные преференции, утвержден Решением Совета ЕЭК № 8 от 13 января 2017 года.

25 октября 2019 года вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны. Соглашение создает основы для дальнейшего развития экономических отношений между сторонами путем обеспечения сотрудничества и упрощения взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес.

1 марта 2020 года вступило в силу Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, подписанное 6 ноября 2018 года и направленное на формирование общего финансового рынка, обеспечения взаимного признания лицензий на осуществление деятельности в банковском, страховом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг, и на обеспечение недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов.

В связи с тем, что Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан присоединились к ВТО в разное время, они соответственно имеют различные обязательства перед ВТО по уровню таможенных пошлин на импорт. По этой причине в ЕАЭС применяются изъятия из ЕТТ для Казахстана, Кыргызстана и Армении и установлен переходный период для адаптации своих обязательство перед ВТО к условиям членства в ЕАЭС. Беларусь не является членом ВТО и не имеет изъятий из ЕТТ.

Изъятия из Единого таможенного тарифа в 2016 году.

В 2020 году в перечень изъятий из ЕТТ для Армении входили 647 товарных позиций. С 1 января 2021 года у Армении оставались только 94 товара, по которым применяются более низкие таможенные пошлины, действовавшие до 1 января 2022 года .

26 апреля 2021 года начал действовать Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, подписанный 3 февраля 2020 года. Договор обеспечивает равный уровень правовой охраны в государствах-членах для тех объектов интеллектуальной собственности, на которые он распространяется.

Общий рынок ЕАЭС 
В соответствии со статьёй 1 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, в Союзе обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, или «четыре свободы» (аналогичные таковым в ЕС), а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

В соответствии со статьей 4 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года одной из основных целей Союза является стремление к формированию общего (единого) рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, что подразумевает обеспечение их свободы движения в рамках Союза .

Свободное перемещение товаров в ЕАЭС обеспечивается созданием таможенного союза, имеющего единую таможенную территорию и применяющего единый внешний тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами (в частности, меры нетарифного регулирования, антидемпинговые, компенсационные и иные меры защиты внутреннего рынка, меры технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры), а также единое таможенное регулирование. В области технического регулирования ЕЭК разрабатывает технические регламенты к товарам из утвержденного единого перечня продукции, которые направлены на защиту жизни и здоровья населения. По данным на 2021 год было принято 52 единых для стран Союза технических регламента . После вступления технического регламента Таможенного союза производитель может выбрать для производства продукции любой тип стандарта из входящих в перечень к регламенту: межгосударственные стандарты или национальные стандарты любого государства, входящего в Таможенный союз. Например, российское предприятие имеет право производить свою продукцию по стандартам Белоруссии и продавать в России без дополнительного подтверждения соответствия .

В Договоре о ЕАЭС отдельно прописана необходимость создания общих рынков по наиболее важным секторам экономики: фармацевтическом, энергетическом и финансовом. Так, к 1 января 2021 года практически завершены мероприятия по созданию Общего рынка лекарственных средств и медицинского оборудования, включающие переход на регистрацию всех новых лекарственных препаратов по правилам ЕАЭС. С 1 марта 2021 года действует Фармакопея ЕАЭС – свод региональных требований к уровню качества лекарственных средств на фармацевтическом рынке ЕАЭС и учрежден Фармакопейный совет ЕАЭС. К 2025 году планируется создать общий рынок электроэнергии для увеличения трансграничных перетоков электроэнергии и повышения стабильности энергосистем. К 2025 г. намечено создание и общего рынка нефти и газа для недискриминационного взаимного доступа к энергетической инфраструктуре государств-членов ЕАЭС и работы независимого механизма ценообразования. На 2025 год также запланировано учреждение единого финансового регулятора. который будет располагаться в Казахстане.

Общий рынок услуг ЕАЭС был создан с 1 января 2015 г. в 43 секторах. Впоследствии он был расширен до 53 секторов, а в 2021 г. были включены еще 73 сектора. Это означает, что страны-участницы предоставляют поставщикам услуг возможность осуществлять деятельность без учреждения юридического лица в стране поставки, с признанием разрешений и квалификации поставщика. Большинство услуг, находящихся в общем рынке, связаны со строительством .

Общий рынок рабочей силы является наиболее либерализованным. Граждане ЕАЭС имеют право на трудоустройство в любой стране-участнице ЕАЭС без получения специального разрешения на трудоустройство и прохождения процедуры признания документов об образовании. Исключение − педагогическая, юридическая, медицинская и фармацевтическая деятельность. Работники и члены их семей имеют право на получение бесплатной медицинской помощи, образования для их детей и ряда других социальных гарантий. Доходы работника облагаются налогом по ставкам, применяемым к гражданам государства трудоустройства. Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, которое вступило в силу с 1 января 2021 года, определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны ЕАЭС в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах-членах ЕАЭС для определения права на пенсию .

В ЕАЭС реализуются меры цифровой повестки, направленные на цифровую трансформацию отраслей экономики, процессов управления, рынков товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, а также развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищенности цифровых процессов. По оценкам ЕЭК потенциальный экономический эффект от реализации данных мер увеличит ВВП ЕАЭС к 2025 г. примерно на 11% от общего ожидаемого роста . Ведется работа по реализации проектов в области экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, цифрового технического регулирования в рамках ЕАЭС и создании евразийской сети промышленной кооперации, субконтракции и трансфера технологий. Уже работает унифицированная система поиска «работа без границ» .

Единое экономическое пространство  

Татьяна Валовая в 2015 году высказалась следующим образом:

Мы пришли к пониманию, что Евразийский экономический союз — это полноформатное единое экономическое пространство, и чтобы добиться чего-то в нём, мы должны проводить скоординированные и согласованные политики в ключевых отраслях экономики. Единое экономическое пространство — это четыре свободы, сейчас мы имеем очень четкое понимание того, что такое эта свобода. Это не просто снятие таможенных формальностей, это — необходимость формирования единых рынков.

В соответствии с Договором о ЕАЭС Единое экономическое пространство – это пространство, состоящее из территорий государств-членов, на котором функционируют схожие (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применения гармонизированных или унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура. Политики, реализуемые в ЕАЭС в различных сферах, предполагают либо унификацию законодательства, либо его гармонизацию. Унификация законодательства проводится в рамках так называемых «единых политик», которые охватывают таможенное регулирование, тарифное и нетарифное регулирование, техническое регулирование и внешнюю торговлю товарами с третьими странами.

Проведение согласованных политик подразумевает гармонизацию законодательства при разработке санитарных и фитосанитарных мер, проведении валютной и макроэкономической политики, регулировании финансовых рынков, обеспечении единства измерения, защиты прав потребителей, а также в сфере развития информационных технологий. Конкурентная политика ЕАЭС объединяет в себе элементы как единой, так и согласованной политики . Также Договором предусмотрено проведение скоординированных агропромышленной, промышленной и сельскохозяйственных политик, предполагающих сотрудничество стран-участниц на основе общих подходов, одобренных органами Союза.

Динамика взаимной и внешней торговли в ЕАЭС

Взаимная торговля в ЕАЭС 

Объем взаимной торговли в 2021 году достиг максимума с 2015 года и составил 72,6 млрд долл. США, что на 31,9% больше по сравнению с 2020 годом . Рост объемов экспорта был зафиксирован во всех странах-участницах. Доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли ЕАЭС (иными словами, доля внутрирегиональной торговли) в 2021 году составила 14,9% по сравнению с 14,6% в 2020 году. Данный показатель существенно не изменяется от года в год и с 2016 года колеблется в пределах 13,4 − 14,9%.

В целом же взаимная торговля ЕАЭС характеризуется высокой степенью концентрации деловой активности и торговых потоков в России. Практически весь объем взаимной торговли товарами формируется за счет участия России, на долю которой приходится в среднем 97% общего товарооборота .

Наиболее активно в рамках ЕАЭС торгуют Россия и Беларусь. Так, из общего импорта Беларуси из стран ЕАЭС около 99,5% импортных поставок Беларуси приходится на Россию, в России импорт из Беларуси составляет около 70% импорта из стран ЕАЭС. На втором месте по интенсивности взаимной торговли в ЕАЭС находятся Казахстан и Кыргызстан. Доля Казахстана в импорте Кыргызстана составляет около 30%. В то время как доля Кыргызстана в импорте Казахстана составляет всего лишь около 2%. Минимальные показатели взаимной торговли имеет Армения в торговле Казахстаном, Кыргызстаном и Беларусью – порядка 0,1 − 0,2%. 

Во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС преобладают товары промежуточного назначения, на долю которых в 2021 году приходилось 62,2% .

Внешняя торговля ЕАЭС
Доля ЕАЭС в мировом экспорте товаров составляет 2,7% . Основным покупателем экспортируемых государствами-членами ЕАЭС товаров выступает Европейский союз – 41,9%. Среди стран ЕС наиболее существенные объемы поставки товаров в Нидерланды – 9,3% от экспорта ЕАЭС, в Германию – 6,0%, Италию – 5,4%. В страны АТЭС поставлено 28,4% всех экспортируемых товаров, из них в Китай – 15,2%, США – 3,6%, Южную Корею – 3,6%. На страны СНГ (без стран ЕАЭС) приходится 5,8% экспорта ЕАЭС. Импортные поставки сосредоточены на странах АТЭС – 47,5% и ЕС – 33,8%. Из стран АТЭС наибольшие объемы импорта приходятся на Китай – 27,4%, США – 6,0% и Южную Корею – 4,4%. Среди стран ЕС в импорте ЕАЭС лидируют Германия – 9,8%, Италия – 4,3% и Франция – 4,2% .

Основная доля экспорта стран ЕАЭС приходится на промежуточные товары (84%), доля потребительских и инвестиционных товары незначительная и составляет 4% и 2,4% соответственно. В импорте ЕАЭС промежуточные товары занимают 41,5%, потребительские товары 31,4%, товары инвестиционного назначения – 22,2% .

Общий макроэкономический эффект от интеграции постсоветских стран разделяют на несколько пунктов:
 снижение цены на товары благодаря уменьшению издержек перевозки необходимого сырья/экспорта своего готового товара;
 стимулируется «здоровая» конкуренция на общем рынке ЕАЭС за счёт равного уровня экономического развития;
 увеличение конкуренции на общем рынке стран — членов Таможенного союза благодаря вхождению на рынок новых игроков из общего пространства;
 увеличение средней з/п благодаря уменьшению издержек и повышению производительности;
 наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары;
 увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря снижению цен на продукты и увеличению занятости населения в экспансирующихся производствах импортоориентированных/экспортоориентированных фирм;
 повышается окупаемость новых технологий и товаров благодаря увеличенному объёму рынка;
 увеличение объёма ВВП стран ЕАЭС минимум на 25 %.

Перспективы валютной интеграции

В Договоре о ЕАЭС не сформулирована цель создания валютного союза и перехода на использование единой денежной единицы, но в нем предусмотрены меры, которые должны способствовать улучшению макроэкономической среды и создавать необходимый базис для углубления валютной интеграции. Цели и принципы сотрудничества в области валютной политики закреплены в разделе XIV Договора, но сформулированы весьма обтекаемо. Предполагается, что государства-члены будут проводить совместную работу по повышению доверия к национальным валютам и расширению их использования во внешнеторговых и инвестиционных операциях, координации и согласования валютной политики. Координация курсовой политики должна осуществляться отдельным органом, состоящим из руководителей центральных банков государств-членов. В соответствии с приложением 15 к Договору о ЕАЭС государства-члены должны стремиться к обеспечению конвертируемости национальных валют по текущим операциям и операциям движения капитала платежного баланса без ограничений, создавать условия для прямых котировок национальных валют, обеспечения каждому государству-члену допуска на свой внутренний рынок банков, являющихся резидентами государств-членов. 
Всего несколькими месяцами спустя после создания ЕАЭС, а именно 10 марта 2015 г., Президент Российской Федерации В. В. Путин издал поручение «Банку России совместно с Правительством Российской Федерации во взаимодействии с центральными (национальными) банками государств — членов Евразийского экономического союза определить дальнейшие направления интеграции в валютной и финансовой сферах в рамках ЕАЭС с проработкой целесообразности и возможности создания в перспективе валютного союза» до 1 сентября того же года . Подавляющее большинство экспертов, среди которых были как представители академических кругов, так и практики, сошлось во мнении о преждевременности форсирования перехода на единую валюту в ЕАЭС  ) 
Ключевыми факторами экономического свойства, которые тормозят развитие валютной интеграции в ЕАЭС, являются:
различный уровень социально-экономического развития государств-членов;
разный уровень инфляции; 
отсутствие механизма координации валютных курсов национальных валют;
слабое развитие финансовых рынков;
существенная долларизация экономики стран-участниц;
слабая координация макроэкономической политики. 
В связи с тем, что государства-члены ЕАЭС придерживаются различных режимов валютных курсов и денежно-кредитной политики , координация валютных курсов и денежно-кредитной политики в рамках ЕАЭС становится практически невозможной, поскольку национальные центральные банки ориентируются на разные цели при использовании инструментов денежно-кредитной политики. В июне 2019 года Совет ЕЭК одобрил проект Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер по либерализации в ЕАЭС, которое касается таких вопросов, как открытие счетов нерезидентами в банках ГЧ без ограничений, отказ от валютных ограничений в расчетах между резидентами ГЧ, если эти расчеты проводятся на территории ЕАЭС. Предусматривается, что поэтапная гармонизация норм валютного регулирования в ЕАЭС будет завершена к 1 января 2024 году . В отношении координации валютных курсов национальные центральные банки совместно с ЕЭК разработали проект Соглашения об учреждении Консультационного совета по курсовой политике национальных банков ЕАЭС . Основная цель деятельности будущего Совета будет заключаться в выявлении потенциальных источников нестабильности на внутренних валютных рынках, которые могут оказывать негативное влияние на взаимные колебания курсов национальных валют.
Проведение согласованной макроэкономической политики предусмотрено положениями Договора о ЕАЭС. В настоящее время ЕЭК отслеживает устойчивость макроэкономического развития стран-участниц при помощи мониторинга следующих трех показателей: 
 годовой дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления не должен превышать 3% ВВП;
 долг сектора государственного управления не должен превышать 50% ВВП;
 уровень инфляции в годовом выражении не должен превышать более чем 
на 5 п.п. в ГЧ, в котором этот показатель имеет наименьшее значение.
Вышеназванные показатели частично отражают логику, которая применялась при разработке в Европейском союзе Маастрихтских критериев номинальной конвергенции и положений Пакта стабильности и роста с той лишь разницей, что их выполнение не является условием для перехода на единую валюту, а их несоблюдение не влечет за собой действий со стороны институтов ЕАЭС.

Мониторинг показателей устойчивости экономического развития
государств — членов ЕАЭС в 2020 году.

Источник: Мониторинг баланса консолидированного бюджета и долга сектора государственного управления государств-членов ЕАЭС по итогам 2020 год. .
Отношение жителей государств — членов ЕАЭС к введению единой валюты. В докладе «Интеграционный барометр ЕАБР — 2017» , подготовленном Евразийским банком развития в 2017 году, были опубликованы результаты опроса жителей стран ЕАЭС об их отношении к введению единой валюты. Стоит особо подчеркнуть, что такие результаты были получены на фоне отсутствия какой-либо информационной или разъяснительной кампании по продвижению идеи перехода на коллективную денежную единицу.
Отношение населения к идее введения единой валюты в ЕАЭС

Источник .

На заседании Евразийского межправительственного совета в августе 2022 года премьер–министры стран ЕАЭС согласовали рекомендации по расширению расчетов в национальных валютах, приоритет в которых отдан созданию независимой платежной инфраструктуры ЕАЭС. РФ уже предложила перейти на созданную Банком России систему передачи финансовых сообщений (СПФС). 
Таким образом, в ЕАЭС постепенно создаются условия для возможного перехода на единую валюту, но непосредственно задача и сроки такого перехода пока определены не были.

Международное сотрудничество ЕАЭС 
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 года № 99 утвержден Порядок осуществления Евразийским экономическим союзом международного сотрудничества .
Тематика расширения международной повестки включена в раздел 11 Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года (утверждены главами государств-членов решением ВЕЭС от 11 декабря 2020 года) .
14 мая 2017 года подписано Соглашение о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими странами, международными организациями и международными интеграционными объединениями (вступило в силу 16 декабря 2019 года).
При выстраивании международных отношений Союз придерживается гибкого подхода, предоставляя третьей стороне (иностранное государство, международная организация, интеграционное объединение) право выбора удобного формата взаимодействия.

Формы сотрудничества

Меморандумы о сотрудничестве 

На сегодняшний день проделана большая работа по реализации международной повестки ЕАЭС. В формате меморандумов о взаимодействии ведется широкоформатное сотрудничество с правительствами Бангладеш, Иордании, Индонезии, Камбоджи, Кубы, Марокко, Молдавии, Монголии, Перу, Сингапура, Таиланда, Узбекистана, Фарерских островов и Чили, а также с Андским сообществом наций, АСЕАН, Африканским союзом, Тихоокеанским Альянсом, Латиноамериканской экономической системой (ЛАЭС), Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР), Подсистемой  экономической интеграции в Центральной Америке  . В формате совместной декларации ЕЭК взаимодействует с правительством Греции (подробнее во вкладке «Направления международного сотрудничества») . Ведется проработка заключения меморандумов с правительствами ряда стран, проявляющих интерес к более тесному и системному взаимодействию с ЕЭК, на повестке заключение меморандума с ШОС. .

Непреференциальные торговые соглашения (соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве)
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Китайской Народной Республикой было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу 25 октября 2019 года .
Данное соглашение не предусматривает создания ЗСТ, но охватывает широкий круг вопросов экономического сотрудничества, а именно предполагает упрощение ряда механизмов торговли, признание стандартов и технических регламентов, работу по защите прав интеллектуальной собственности, а также определены сферы перспективного сотрудничества - энергетика, инновации, окружающая среда. Большое внимание в соглашение уделяется вопросам транспарентности систем санитарных и фитосанитарных мер, технического и торгового регулирования. Наибольшую долю экспорта из ЕАЭС в КНР занимают природные ресурсы, и в этой связи главной задачей Союза является диверсификация экспортной номенклатуры, с ее последующим продвижением на территории Китая.

Преференциальные соглашения (Соглашение о зоне свободной торговли)
  — соглашение подписано 29 мая 2015 года. После завершения необходимых процедур 5 октября 2016 года соглашение вступило в силу.
  — соглашение подписано 1 октября 2019 года.
  — соглашение подписано 25 октября 2019 года .
  — соглашение подписано 17 мая 2018 года, вступило в силу 27 октября 2019 года .

На стадии переговоров 
  — заявка подана 27 мая 2015 года. Первый раунд переговоров состоялся в январе 2019 года. К настоящему моменту проведено четыре раунда переговоров . 

 — 27 мая 2022 года Высшим Евразийским экономическим советом было принято решение о начале переговоров с Республикой Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле .

  Иран — в настоящее время на основании Решения Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года № 16 ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле. К настоящему моменту проведено пять раундов переговоров. .

  — на основании Решения ВЕЭС от 16 октября 2015 года № 29 были начаты переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Израилем. На настоящий момент проведено шесть раундов переговоров .

Мнения и оценки 
Владимир Путин определил одну из главных целей Евразийского экономического союза следующим образом:

Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Шаг за шагом формируется всеобъемлющее единое экономическое пространство

- отметил Владимир Путин, говоря о прогрессе ЕАЭС, который превратился в эффективную и влиятельную региональную экономическую организацию, пользу от которой граждане стран «пятерки» ощущают на себе .

27 мая 2022 года Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского совета отметил:

Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств .

В 2021 году Казахстан был председателем в органах Евразийского экономического союза. В связи с этим президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к главам государств-членов Союза, в котором дал оценку первой пятилетке деятельности ЕАЭС и поделился планами Казахстана на текущий год в качестве действующего председателя:

За пять лет существования объединение однозначно стало успешным и привлекательным интеграционным проектом, президент напомнил, что сегодняшний мир находится в состоянии турбулентности, а сохраняющаяся нестабильность мировой экономики и финансовых рынков усугубляется негативным влиянием Covid-19. В таких условиях мы, как Союз, должны ориентироваться на долгосрочные приоритеты: сохранение устойчивости экономических и социальных систем, повышение благосостояния граждан и обеспечение прогресса ЕАЭС и его государств-членов . 

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане 29 мая 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: 

ЕАЭС еще слишком молод, но он доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник дополнительного роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире .

В то же время Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что в Евразийском экономическом союзе пока не удалось преодолеть многие барьеры на пути торгового и экономического сотрудничества между странами. 

Масса противоречий, которые находятся за кадром. Мы так и не преодолели барьеры, которые должны были преодолеть, создавая ЕАЭС. Из ЕАЭС уходить не будем. Бороться будем. Никуда от этого не денешься
 – заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко неоднократно критиковал ЕАЭС за большое количество ограничений .

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне 2022 года отметил, что ЕАЭС постепенно завершает этап становления и переходит в стадию раскрытия интеграционного потенциала в интересах создания единого экономического пространства, устойчивого экономического роста государств, укрепления конкурентоспособности и эффективного продвижения экономических интересов на международной арене .

Также Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил о необходимости защиты внутреннего рынка ЕАЭС от экономического давления извне:

На сегодняшний день актуальным является также вопрос защиты внутреннего рынка союза в случае выявления негативного эффекта, возникшего вследствие экономического давления третьих сторон .
 – сказал Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Монография «Евразийский экономический союз» под редакцией Е. Винокурова утверждает, что Таможенный союз 2011 года и выросший из него ЕАЭС являются первой постсоветской экономической инициативой, имеющей характер действительно наднационального политического института. До 2010 года государствам региона удавалось достичь тесной экономической кооперации лишь в отдельных областях: железнодорожных перевозках, стандартах авиационной безопасности и электрических сетях. С одной стороны, Евразийский экономический союз не является безупречной «историей успеха». После начальной фазы быстрого роста в 2009—2015 годах прогресс резко замедлился и стал носить во многом формальный характер. С другой стороны, у ЕАЭС есть ряд достижений — работающие институты, общий рынок товаров (с рядом ограничений), общий рынок труда, несколько десятков общих технических регламентов и первые зоны свободной торговли.

По мнению Е. Винокурова, ЕАЭС следует рассматривать не как исключение из правил, а как «нормальное» интеграционное объединение, демонстрирующее успехи и неудачи. Оптимально его сравнение не с Европейским союзом, а с НАФТА, Меркосур, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, АСЕАН и Южноафриканским таможенным союзом.

Заместитель директора Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Ольга Буторина выделает четыре отличительные особенности евразийской экономической интеграции: 
страны ЕАЭС – это страны с постпереходной экономикой;
евразийская интеграция моно- или гелиоцентрична (Россия выступает единственным политическим, экономическим и географическим центром ЕАЭС);
 преобладание межотраслевого разделения труда над внутриотраслевым;
и наличие внешних конкурирующих центров притяжения (Евросоюз, Китай). 
С учетом этих особенностей она делает вывод, что

Странам ЕАЭС нецелесообразно копировать опыт одного из региональных объединений. Им полезно критически осмыслить и избирательно применить опыт различных группировок в тех конкретных областях, где он имеет аналогии с целями и условиями ЕАЭС .

Ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов на заседании Интеграционного клуба в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 19.04.2017 года заявил, что для успешного развития ЕАЭС и объединения стран-членов большое значение имеют такие направления как развитие общего информационного пространства, поиски решений экологических проблем, связи между приграничными регионами и масштабные научные проекты .

Руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН Дарья Ушкалова констатирует, что в рамках ЕАЭС в целом обеспечены «четыре свободы» (свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы): функционирует таможенный союз, отсутствуют препятствия для движения рабочей силы, устранена значительная часть барьеров на пути движения капитала и в сфере торговли услугами. Ведется работа по формированию и реализации согласованных политик. Разумеется, в своем развитии ЕАЭС сталкивается с рядом трудностей, обусловленных прежде всего неоднородностью общего рынка и различиями в уровне развития стран-участниц .  По мнению Дарьи Ушкаловой, 

в целом итоги взаимной торговли ЕАЭС производят достаточно позитивное впечатление… начинают проявляться долгосрочные эффекты интеграции, в частности, улучшение товарной структуры взаимной торговли.

Перспективы развития взаимной торговли стран ЕАЭС, будут определяться двумя факторами: темпами роста российской экономики, оказывающими непосредственное влияние на экономическую динамику в государствах ЕАЭС, и тем, сможет ли деятельность ЕАЭС

привести к формированию более совершенного хозяйственного механизма, содействовать развитию кооперационных связей в промышленности и модернизации структуры хозяйства его членов .

В 2020 году доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, Кирилл Энтин, оценивая итоги развития ЕАЭС, отметил: 

Евразийский экономический союз — это достаточно молодая организация, поэтому говорить о равномерном развитии не приходится. Если обозначать главные успехи Союза в целом, то, безусловно, на первый план я бы поставил успешное построение институциональной системы Союза. Практическим результатом деятельности является хорошо функционирующий Таможенный союз со свободным движением товаров. Важно отметить и внешние успехи ЕАЭС: заключение целого ряда соглашений с иностранными партнерами…. И, конечно, граждане Союза активно пользуются предоставляемыми им правами — в частности, правом на свободу передвижения, правами, привязанными к статусу работника. Одно из самых заметных из них — это отсутствие необходимости получения разрешения на работу .

Ряд исследователей считает, что ЕАЭС предстоит столкнуться с вызовами, в первую очередь, общего характера, когда наднациональной компетенции оказывается недостаточно для эффективного взаимодействия. Такие полномочия как налоговое и таможенно-тарифное регулирование, денежно-кредитная политика должны быть переданы на наднациональный уровень , ,.
Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в интервью «Эхо Москвы» пояснил, что Евразийский экономический союз возник в результате того, что в рамках СНГ договориться по самому широкому спектру вопросов не удалось из-за числа участников и отсутствия взаимного доверия внутри него. По словам политолога, ввиду санкций, введённых против России, задачей Евразийского союза будет протекционизм и замещение импорта.

Кэтлин Хэндкок и Александр Либман отмечают, что в первом десятилетии 21 века западные эксперты преимущественно критически оценивали развитие и перспективы региональной интеграции на постсоветском пространстве . Как правило, евразийская интеграция интерпретировалась как инструмент внешней политики, с помощью которого Россия пыталась контролировать соседние страны . Также западные эксперты полагали, что постсоветские страны используют риторику и практику региональной интеграции как способ поддержать стабильность и легитимность авторитарных режимов , .
 
При этом Кэтлин Хэндкок и Александр Либман в 2016 году констатировали успешность Таможенного союза ЕАЭС и отметили, что этот успех «пока не нашел объяснения в академической литературе» .

Позднее скептическое отношение к евразийской интеграции начинает меняться. 

В опубликованном Chatham House докладе Р. Драгневой и К. Волчук констатируется, что проект уже стал 
 
институциональной, регуляторной и экономической реальностью . 

По мнению Кристофера Хартвелла, ЕАЭС 

за последние 10 лет существенно продвинулся на пути к полноценной интеграционной организации и становится частью широкого процесса экономической регионализации.

По его мнению, ЕАЭС мог бы 

выступить в качестве инструмента продвижения либеральной политики на наднациональном уровне

(в том числе в торговой сфере), чему, однако, препятствует протекционизм в ряде стран – членов объединения, «правительственный фаворитизм», субсидирование компаний – «национальных чемпионов» .

Нумизматика 

5 сентября 2019 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «5-летие ЕАЭС».

Критика 
В апреле 2022 года на Евразийской экономической комиссии Казахстан выразил свою озабоченность. Казахстан, в частности, недоволен тем, что Россия несправедливо запретила экспорт зерна в Казахстан, в то время как экспорт в Белоруссию осуществляется беспрепятственно. К тому же запрет российского экспорта не распространяется на зерно, вывозимое за пределы ЕАЭС в рамках установленной квоты.

См. также 
 Экономическая экспансия
 Валюта Евразийского союза
 Международная экономическая интеграция
 Европейская интеграция
 Европейский союз
 Организация Договора о коллективной безопасности

Примечания

Литература 
 Васильева Н. А., Лагутина М. Л. Формирование Евразийского союза в контексте глобальной регионализации // Евразийская экономическая интеграция. — 2012. — № 3 (16).
 Васильева Н. А., Лагутина М. Л. Глобальный евразийский регион: опыт теоретического осмысления социально-политической интеграции // Издательство Политехнического университета. — 2012. — № 3 (16).
 Lagutina M. Eurasian Economic Union Foundation: Issues of Global Regionalization // Eurasian Border Review. — Spring 2014.
 Ковалёв М. М., Иришев Б. К. Будущее ЕАЭС. Сложный поиск равновесия и роста // Вестник ассоциации белорусских банков. — 2014. — № 31—32.
 Ефременко Д. В., Подберезкина О. А., Шаронова В. Г. Плоды сопряжения. Шансы и риски гармонизации «Шёлкового пути» и евразийской интеграции // Международные процессы. — 2018. — Т. 16. — № 1. — С. 160—176.
 Винокуров Е. Ю., Коршунов Д. А., Перебоев В. С., Цукарев Т. В. Евразийский экономический союз (под ред. Е. Ю. Винокурова). — С.-Пб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. — 296 с. — ISBN 978-5-906157-37-9.

Ссылки 

 Сайт Евразийского экономического союза
 
 

 
Торговые блоки
Международная торговля
Внешняя торговля России
Внешнеэкономическая политика России
Внешняя политика Белоруссии
Внешняя политика Казахстана
Экономика Белоруссии
Экономика Казахстана
Экономика России
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании